Timo est un prénom masculin et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Bárbara Timo (née en 2001), judokate brésilo-portugaise

Prénom
Timo Aaltonen (né en 1969), athlète finlandais en lancer du poids
 (né en 1982), joueur allemand de football
 (né en 1978), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1947), professeur et philosophe finlandais
 (né en 1959), compositeur et musicien finlandais
 (né en 1985), compositeur et pianiste américain
 (1882-1903), révolutionnaire bulgare
Timo Antila (né en 1980), biathlète finlandais
, entraineur finlandais de football
Timo André Bakken (né en 1989), fondeur norvégien
Timo de Bamberg (12e siècle), évêque de Bamberg
Timo Baumgartl (né en 1996), joueur allemand de football
Timo Becker (né en 1997), joueur allemand de football
 (né en 1990), joueur allemand de football
Timo Benitz (né en 1991), athlète allemand de demi-fond
Timo Bernhard (né en 1981), pilote automobile allemand
Timo Bichler (né en 1999), coureur cycliste allemand
Timo Blomqvist (né en 1961), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1962), compositeur et parolier allemand
Timo Boll (né en 1981), pongiste allemand
 (1889-1954), sculpteur italien
 (né en 1990), joueur allemand de football
 (né en 1972), poète slam allemand
 (né en 1994), joueur allemand de football
Timo Descamps (né en 1986), chanteur et acteur belge
 (né en 1988), joueur estonien de basket-ball
, artiste multi-instrumentiste néerlandais
Timo Furuholm (né en 1987), joueur finlandais de football
Timo Gebhart (né en 1989), joueur allemand de football
Timo Glock (né en 1982), pilote automobile allemand
Timo Gottschalk (né en 1974), copilote allemand de rallye automobile
 (né en 1954), céiste finlandais
Timo Güller (né en 1994), coureur cycliste suisse
 (né en 1987), gardien allemand de football
 (né en 1968), administrateur britannique
Timo Hantunen (né en 1949), copilote finlandais de rallye
 (né en 1986), joueur allemand de football
Timo Helbling (né en 1981), joueur suisse de hockey sur glace
Timo Hildebrand (né en 1979), joueur allemand de football
Timo Hirvonen (né en 1973), joueur finlandais de hockey sur glace
Timo Hoffmann (né en 1974), boxeur allemand en poids lourds
 (1962-2020), scientifique informatique finlandais
Timo Horn (né en 1993), joueur allemand de football
 (né en 1982), rapper et designer finlandais
 (né en 1959), oncologue et professeur finlandais
Timo de Jong (né en 1999), coureur cycliste néerlandais
 (né en 1963), acteur finlandais
Timo Jutila (né en 1963), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1966), sculpteur allemand
 (né en 1947), homme politique finlandais
 (né en 1967), compétiteur finlandais en course d'orientation
 (né en 1990), joueur allemand de football
, professeur et spécialiste en relations internationales britannique
Timo Koivusalo (né en 1963), réalisateur et acteur finlandais
 (né en 1953), chanteur pop rock finlandais
Timo Konietzka (1938-2012), joueur et entraineur suisso-allemand de football
 (né en 1964), guitariste classique finlandais
 (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1965), pianiste classique finlandais
Timo Kotipelto (né en 1969), chanteur finlandais du groupe Stratovarius
 (né en 1987), joueur allemand de football
Timo Kuuluvainen (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
, homme politique allemand
 (né en 1947), joueur et entraineur finlandais de hockey sur glace
Timo Lampén (1934-1999), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1968), joueur et entraineur allemand de football
Timo Lavikainen (né en 1974), acteur finlandais
Timo Letschert (né en 1993), joueur néerlandais de football
 (né en 1942), entraineur finlandais de football
 (né en 1985), pilote automobile allemand
 (né en 1986), gardien finlandais de hockey sur glace
 (né en 1961), administreur olympique finlandais
Timo Maas (né en 1969), remixeur allemand de musique électronique
Timo Mäkinen (1938-2017), pilote de rallye finlandais
Timo Meier (né en 1996), joueur suisse de hockey sur glace
 (né en 1972), psychologue et économiste allemand
Timo Mukka (1944-1973), écrivain et poète finlandais
Timo Murama (1913-1981), compétiteur finlandais en combiné nordique
 (né en 1983), joueur allemand de football
Timo Murama (1912-1981), coureur finlandais en combiné nordique
 (né en 1981), joueur finlandais de tennis
Timo Nummelin (né en 1948), joueur finlandais de hockey sur glace
Timo Ochs (né en 1981), joueur allemand de football
Timo Pärssinen (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace
Timo Parvela (né en 1964), auteur finlandais de fiction jeunesse
Timo Peltomaa (né en 1968), joueur finlandais de hockey sur glace
Timo Penttilä (1931-2011), architecte moderniste finlandais
Timo Pérez (né en 1975), joueur dominicain de baseball
 (né en 1989), joueur allemand de football
Timo Pielmeier (né en 1989), joueur allemand de hockey sur glace
 (né en 1994), gardien néerlandais de football
Timo Räisänen (né en 1979), musicien suédois

 (né en 1974), gardien allemand de football
Timo Roosen (né en 1993), coureur cycliste néerlandais
 (né en 1977), auteur allemand 
 (né en 1978), joueur allemand de football
 (né en 1985), joueur allemand de football
Timo Saarikoski (né en 1969), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1944), designer et architecte finlandais
Timo Salminen (né en 1952), cinématographe finlandais
 (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
Timo Salonen (né en 1951), pilote de rallye finlandais
, académicien et consultant finlandais
Timo Sarpaneva (1926-2006), artiste et designer finlandais
Timo Scheider (né en 1978), pilote automobile allemand
 (né en 1973), joueur et entraineur indonésien de football
Timo Scholz (né en 1972), coureur cycliste allemand
Timo Schultz (né en 1977), joueur finlandais de football
Timo Seikkula (né en 1978), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1988), compétiteur estonien en course d'orientation
Timo Simonlatser (né en 1986), fondeur estonien
Timo Sinervo (né en 1975), athlète finlandais en lancer du disque
 (né en 1979), programmeur finlandais
Timo Soini (né en 1962), homme politique finlandais
 (né en 1984), joueur finlandais de football
Timo Stavitski (né en 1999), joueur finlandais de football
Timo Susi (né en 1959), joueur finlandais de hockey sur glace
Timo Sutinen (né en 1949), joueur finlandais de hockey sur glace
Timo Suviranta (1930-1994), joueur finlandais de basket-ball
Timo Tammemaa (né en 1991), joueur estonien de volley-ball
 (né en 1941), économiste finlandais
Timo Tolkki (né en 1966), guitariste et compositeur finlandais
 (né en 1969), athlète finlandais en lancer du disque
 (né en 1982), artiste estonien
 (né en 1958), acteur finlandais
 (né en 1948), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1974), joueur gambien de football
 (né en 1947), historien et professeur finlandais
Timo Vormala (né en 1942), architecte finlandais
Timo Vuorensola (né en 1979), acteur et réalisateur finlandais
Timo Weß (né en 1982), joueur allemand de hockey sur gazon
, disc jockey et designer américain
 (né en 1977), joueur allemand de football
Timo Werner (né en 1996), joueur allemand de football
 (né en 1948), joueur allemand de football
Timo Zeiler (né en 1981), coureur de fond allemand

Toponyme

Timo, commune du comté de Põlva

Homonymie de prénom